Antonio Gerardi (1968) – attore e conduttore radiofonico italiano
 Bonaventura Gerardi (1826-1898) – politico italiano
 Federico Gerardi (1987) – calciatore italiano, di ruolo attaccante
 Francesca Gerardi (1984) – politica italiana
 Geronimo Gerardi, nome italianizzato di Guilliam Walsgart (1595-1648) – pittore fiammingo
 Giulio Gerardi (1912-2001) – fondista italiano
 Juan José Gerardi Conedera (1922-1998) – vescovo cattolico guatemalteco
 Roberto Gerardi (1919-1995) – direttore della fotografia italiano

Pagine correlate 
Gerard
Girardi